— японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, многократный чемпион и призёр чемпионатов Японии по дзюдо. Обладатель 9-го дана Кодокан.

Биография 
Родился в Огаве в 1951 году. В детстве был полным и слабым ребёнком, бегавшим 100 метров за 20 секунд и не умевшим подтянуться хотя бы один раз. Начал заниматься дзюдо в школе, в 1968 году сумел выиграть национальный чемпионат среди старшеклассников и благодаря этому был зачислен в Университет Мэйдзи, где продолжил занятия. На чемпионате университета проиграл в первой же схватке и решил вернуться в Кумамото, но по настоянию тренера Акио Каминаги, остался в университете и к четвёртому году обучения начал выигрывать все японские соревнования среди студентов. В 1972 году Харуки Уэмура стал чемпионом мира среди студентов. В 1973 году борец выиграл чемпионат Японии в абсолютной категории и остался вторым на чемпионате мира, проиграв в финале Кадзухиро Ниномии. Удачным для спортсмена стал 1975 год, когда он победил на чемпионате Японии в двух категориях и завоевал звание чемпиона мира, на этот раз выиграв в финале у Кадзухиро Ниномии.

Перед Олимпийскими играми 1976 года отбор в японскую команду осуществлялся по результатам чемпионата Японии и на место в категории претендовал снова Кадзухиро Ниномия. Но он сбросил вес, перейдя в категорию до 93 килограммов, и Японию в абсолютной категории представлял Харуки Уэмура. В его категории боролись 23 дзюдоиста.

Борец, победивший во всех схватках группы выходил в финал, где встречался с победившим борцом из другой группы. В «утешительных» схватках встречались те борцы, которые проиграли победителю группы: так, проигравший борец «Б» в первой схватке борцу «А», во второй схватке (при условии, что борец «А» свою вторую схватку выиграл) боролся с проигравшим борцу «А», и если выигрывал, то продолжал участвовать в турнире до тех пор, пока борец «А» не проигрывал. Победители в утешительных схватках получали бронзовые медали.

В первой схватке японский дзюдоист победил Пак Чжон Гиля (Северная Корея), во второй Жан-Люка Руже (Франция). В третьей схватке Уэмура встречался с ещё одним фаворитом состязаний Шотой Чочишвили и выиграл у него только по решению судей. В финале Харуки Уэмура встретился с Китом Ремфри, 193-сантиметровым и 114-килограммовым гигантом из Великобритании. Японский борец был меньше, но гораздо быстрее, и на шестой минуте провёл зацеп изнутри (о-ути-гари) и перешёл на удержание со стороны головы (кудзури-ками-сихо-гатамэ). Одержав чистую победу, получил звание олимпийского чемпиона.

Выступал после олимпийских игр в течение четырёх лет и оставил большой спорт, перейдя на тренерскую работу. Тренировал в своём родном клубе при компании Asahi Kasei, а также был тренером сборной Японии. Кроме того, в течение долгих лет был комментатором чемпионатов Японии по дзюдо, транслируемых на NHK. В 2007 году был назначен одним из директоров Международной федерации дзюдо. С 31 марта 2009 года являлся Председателем Всеяпонской федерации дзюдо. С сентября 2009 года являлся директором Кодокана, пятым по счёту и первым директором не-родственником Дзигоро Кано.

В январе 2013 года в связи с заявлением японских спортсменок-дзюдоисток о издевательствах и избиениям в тренировочном лагере, развёрнутом накануне Олимпиады в Лондоне, подал в отставку с поста директора Международной федерации дзюдо. 21 августа 2013 года подал в отставку и с поста Председателя Всеяпонской федерации дзюдо в связи с выявившимися финансовыми злоупотреблениями в федерации, и несмотря на то, что большинство злоупотреблений пришлось на период, когда у руля федерации стоял Кадзуо Ёсимура, Харуки Уэмура принял ответственность на себя.

На настоящий момент остаётся директором Кодокана и пенсионером Международной федерации дзюдо.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Японии по дзюдо
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по дзюдо